Чемпионат мира по баскетболу 1978 — восьмой чемпионат мира по баскетболу среди мужчин. Проводился на Филиппинах с 1 по 14 октября, принимающим городом была Манила. Впервые чемпионат мира проходил в Азии.

Впервые кроме однокругового финального раунда, в который без предварительных игр попали победители прошлого чемпионата мира — СССР и хозяева — Филиппины, были сыграны четыре дополнительных игры: команды, занявшие первые два места, разыграли золотой и серебряный комплекты наград, два последующих — третье и четвёртое места и так далее.

Основными фаворитами на медали — СССР и Югославия. Сборная США на турнире оказалась откровенно слабой командой, с трудом занявшей в итоге пятое место.

Центральный матч финального раунда между советскими и югославскими баскетболистами был выигран югославами (105:92), у которых просто неостановимы были Далипагич (37 очков) и Кичанович (33).

История

Лучшие игроки ЧМ

Команды

Предварительный этап

Группа А

Группа B

Группа C

Полуфинальный раунд 
Учитывались игры, проведенные на 1-м этапе

Игры за 9-14-е места

Игры за 1-8-е места

Финальные игры

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал 
14 октября. Итог первого тайма — ничья — 41:41. Такое же положение было зафиксировано и после 40 игровых минут — 73:73. За 39 секунд до конца овертайма югославы вели 82:77. Сергею Белову удалось дважды кряду поразить кольцо соперников, но на третью попытку времени не хватило.

Места

Символическая сборная 
  Крешимир Чосич
  Драган Кичанович
  Дражен Далипагич
  Оскар Шмидт
  Владимир Ткаченко

Факты 
На финальном матче, 14 октября, присутствовал советский шахматист Анатолий Карпов, который в то время играл в Багио матч за звание чемпиона мира против Виктора Корчного. 18 октября Карпов стал чемпионом мира.

Примечания

Ссылки 
 Восьмой ЧМ

Чемпионаты мира по баскетболу